Hägglöf ist der Familienname folgender Personen:

 Aprilia Hägglöf (* 1983), schwedische Snowboarderin
 Gunnar Hägglöf (1904–1994), schwedischer Diplomat